Карва́лю (, , «дуб») — португальська власна назва. Старопортугальською — Карвальо. Іспанський відповідник — Карбальо.

Особи 
Карвалю — португальське прізвище.
 Карвалю (рід) — португальський шляхетний рід.
 Вільям Карвалью — португальський футболіст
 Делфін Карлус ді Карвалью — бразильський військовий;
 Едуарду душ Рейш Карвалью — португальський футболіст
 Жаклін Карвалью — бразильська волейболістка;
 Жокселені Фернандеш Карвалью, відоміший як Іньєста — футболіст Сан-Томе і Принсіпі.
 Рікарду Карвалью — португальський футболіст

Топоніми

Віла-ду-Карвалю — парафія.
 Карвалю (Пеканова) — парафія.
 Карвалю (Селоріку-де-Башту) — парафія.
 Карвалю-де-Егаш — парафія.

Див. також 
 Карвальйо